Очиєнг () — популярне прізвище розповсюджене в Кенії.

Відомі носії 

 Бернард Очиєнг (* 1996) — кенійський футболіст, захисник.
 Вілліс Очиєнг (* 1981) — колишній кенійський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Девід Очиєнг (* 1992) — кенійський футболіст, захисник.
 Джоханна Очиєнг (* 1989) — кенійський футболіст, півзахисник.
 Дункан Очиєнг (* 1978) — колишній кенійський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Овелла Очиєнг (* 1999) — кенійський футболіст, нападник.